Зенитный управляемый самолёт-снаряд Ту-131 (также использовалось наименование самолёт «З» — «зенитный») — крылатая зенитная управляемая ракета/противоракета (самолёт-снаряд), разрабатывавшаяся ОКБ-156 А. Н. Туполева в 1959 г. Работы по самолёту-снаряду «131» не вышли из стадии первоначального проектирования.

Техническое описание 
Согласно подготовленному аванпроекту, Ту-131 представлял собой двухступенчатую ракетную систему, состоявшую из первой стартовой ступени, которая представляла собой твердотопливный ускоритель, и второй маршевой ступени, представлявшей собой сверхзвуковой самолёт-снаряд, разгонявшийся одним или двумя сверхзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (СПВРД), которые проектировались в ОКБ-670 М. М. Бондарюка (там же велись работы по маршевому двигателю для аналогичного проекта — РМ-500 разрабатывавшегося ОКБ-155 А. И. Микояна). На первой ступени устанавливались три стабилизирующие поверхности большой площади. Маршевая ступень внешне напоминала уменьшенный в размерах самолёт «121». СПВРД крепился на пилоне под задней частью фюзеляжа. В случае использования двух ПВРД меньшей тяги, они крепились к фюзеляжу на двух угловых пилонах. Треугольное крыло имело угол стреловидности по передней кромке 60°, хвостовое оперение имело управляемые стабилизатор и киль. В носовой части фюзеляжа находилась головка самонаведения, за ней располагался отсек под боевой заряд, за которым располагались топливные баки и приборный отсек. Проект Ту-131 во многом соответствовал американскому беспилотному перехватчику «Бомарк» (в частности, имел одинаковую самолётную схему), принятому на вооружение в США в составе системы противовоздушной обороны Северной Америки в 1959 г., но при этом, Ту-131 имел меньшую массу и на треть меньшую дальность полёта.

Элементы комплекса 

В состав боевых и вспомогательных средств комплекса дальнего перехвата входили:
 Средства управления и автоматизации
 Автоматизированная система управления
 Боевые средства
 Самолёт-снаряд Ту-131
 Транспортные средства
 Транспортная машина на шасси МАЗ-535 с ПУ
 Тяжёлый колёсный артиллерийский тягач МАЗ-535
 Пусковая установка прицепного типа

Сравнительная характеристика

Примечания

Ссылки 
 Зенитный управляемый самолёт-снаряд Ту-131 (проект) (электронный ресурс) // Вестник ПВО — 3 октября 2000.

Зенитные ракеты
Крылатые ракеты СССР
Неосуществлённые проекты советских ракетных вооружений
Неосуществлённые советские проекты в сфере противоракетной обороны